Поластрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Поластрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер